Dino Carlesi (1919-2010) – poeta e critico d'arte italiano
 Ferdinando Carlesi (1879-1966) – traduttore, critico letterario, scrittore e poeta italiano
 Guido Carlesi (1936) –  ex ciclista su strada italiano
 Mario Carlesi (1890-1968) – scultore italiano
 Riccardo Carlesi (1869-1932) – vescovo cattolico italiano